Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2002 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 9 марта 2002 года в Электренае и Каунасе (Литва). 

В 2003 году количество команд, играющих в каждом из дивизонов, было доведено до 12-и. (Две группы по шесть команд). В этой связи первые семь команд третьего дивизиона были переведены во второй дивизион 2003 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — шесть из Европы, по одной из Африки и Азии.  Сборные Южной Кореи, Литвы и Турции участвует впервые, а остальные команды пришли с прошлогоднего турнира третьего дивизиона.

Группа А

Предварительный турнир

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Плей-Офф

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матчи за 3 место

Финал

Положение команд

Ссылки 
 
 
 

Хоккей
Ю*3
Т
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Хоккей
Хоккей
Хоккей